Вафи́дис () — греческая фамилия.
 Вафидис, Александрос (в монашестве Емилиан; 1934—2019) — священнослужитель Константинопольской православной церкви, схиархимандрит, православный богослов, духовник.
 Вафидис, Константин (1847—1899) — епископ Константинопольской православной церкви; митрополит Дидимотихский (1896—1899).
 Вафидис, Христос (в монашестве Филарет; 1850—1833) — епископ Константинопольской православной церкви; митрополит Ираклийский (1928—1933).